Adolf Falkowski (1886-1965) – lekarz psychiatra
 Czesław Falkowski (1887-1969) – biskup
 Edward Falkowski (1913-1998) – fotografik
 Hipolit Falkowski (1779-1821) – generał
 Jacek Falkowski (ur. 1984) – piłkarz
 Jakub Falkowski (1775-1848) – pijar
 Jan Falkowski (geograf) (ur. 1938) – geograf
 Jan Falkowski (pilot) (1912-2001) – major lotnictwa
 Jerzy Falkowski (zm. 1789) – skarbnik
 Krzysztof Falkowski (ur. 1974) – aktor
 Maciej Falkowski (politolog) (ur. 1978) – politolog, dziennikarz
 Stanisław Falkowski (literaturoznawca) (ur. 1953) – pisarz
 Stanisław Falkowski (ur. 1916) – ksiądz
 Stanisław Falkowski (ur. 1938) – ksiądz
 Witold Falkowski (ur. 1960) – tłumacz

Zobacz też 
 Falkowska